Chambers County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Chambers County Courthouse (Alabama), NRHP-Nr. 80000682
 Chambers County Courthouse (Texas), NRHP-Nr. 08000339